Ско́рость горе́ния — скорость распространения зоны горения по заряду взрывчатого вещества (ВВ).

Горение ВВ отличается от детонации скоростью распространения и характером химических превращений. Скорость горения — непостоянна, и зависит от ряда факторов, в том числе от отношения поверхности к объёму, от влажности, доступа воздуха.

Для порохов скорость горения составляет мм/с, для твёрдых ракетных топлив — от нескольких мм/с до десятков см/с.
Скорость горения чёрного (дымного) пороха примерно 300 мм/с.

Скорость горения — непостоянна, и зависит от ряда факторов, в том числе от отношения поверхности к объёму, от влажности, доступа воздуха.

Некоторые ВВ могут как детонировать, так и гореть, если детонация по каким-либо причинам не возникает или затухает. Такой процесс часто называют дефлаграцией, а скорость его распространения скоростью дефлаграции.

Кроме линейной скорости горения, измеряемой в м/с, выделяют массовую скорость, которая измеряется в [кг/с]

Примечания 

химическая физика
Взрывчатые вещества
Горение